The Best () — альбом хитов американской певицы Арианы Гранде, выпущенный исключительно в Японии. В нем представлены песни с её первых трёх студийных альбомов: Yours Truly (2013), My Everything (2014) и Dangerous Woman (2016), а также спетая дуэтом с Джоном Леджендом «Beauty and the Beas» для саундтрека «Красавица и Чудовище». Он был выпущен в цифровом и физическом виде эксклюзивно только в Японии 27 сентября 2017 года компанией Universal Music Japan. В Японии альбом разошёлся тиражом 24 764 экземпляра за первую неделю, достигнув пика на втором месте.

Выпуск 
Альбом был выпущен 27 сентября 2017 года компанией Universal Music Japan в четырех различных форматах. Стандартное издание (которое также было выпущено в цифровом виде) содержит восемнадцать треков. Подарочное издание включает компакт-диск с восемнадцатью треками и бонусный DVD, включающий четыре музыкальных клипа, в то время как Blu-ray-версия альбома содержит десять музыкальных клипов. Каждая физическая версия поставляется с эксклюзивным подарком магазина. Альбомы, купленные в магазинах HMV, включают прозрачный файл формата А4, альбомы, купленные в магазинах Tower Records, включают значок can, альбомы, купленные в Tsutaya Records, включают открытку, а альбомы, купленные в Universal Music Store, включают плакат с уведомлением B2.

Трек-лист

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

История выпуска

Примечания

Ссылки 

Альбомы Арианы Гранде